Bunkyō es una palabra japonesa que puede referirse a:
 Bunkyō (Tokio), uno de los barrios especiales de Tokio, Japón.
 Universidad Bunkyō (文教大学 Bunkyō Daigaku), universidad privada japonesa.
 Universidad Bunkyō Gakuin (文京学院大学 Bunkyō Gaikuin Daigaku), universidad privada japonesa.